Typ 71 steht für:

 GMB Type 71, Triebwagenbaureihe von Flytoget AS (1996–2001 bei Norges Statsbaner als NSB Type 71)
 Peugeot Typ 71, Automodell von Peugeot

Siehe auch:
 71-619, russischer Straßenbahntyp 

Abkürzung